А-ліга 1996—1997 — 7-й сезон найвищого рівня футбольних дивізіонів Литви після здобуття незалежності. За результатами минулорічного розіграшу команди були поделені на дві групи, які розігрували місця з 1 по 8 у одній групі, та з 9 по 16 — в другій. Розіграш проходив у чотири кола: по два матчі вдома та по два — в гостях. Титул чемпіона вперше здобула Кареда (Шяуляй).

Учасники

Група A

Турнірна таблиця 

Примітки: 
1. Клуб Жальгіріс взяв участь у Кубку кубків 1997—1998 як переможець Кубку Литви 1996—1997.

Позначення:

Результати

Група B

Турнірна таблиця 

Примітки: 
1. Клуб Укмерге знявся з чемпіонату після першого кола, результати за участі команди були збережені. У наступному сезоні команда взяла участь у А-лізі з новою назвою Вієнибе.

Позначення:

Результати

Найкращі бомбардири

Посилання 
 А ліга на rsssf 

1996—1997
Литва
Литва
1996 у Литві
1997 у Литві